Arroyo Venado kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Arroyo Venado, San Felipe Jalapa de Díaz, ort, 
 Arroyo Venado, San Juan Lalana, ort, 
 Arroyo Venado, Santa María Chilchotla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar